Die Richterin steht für:

 Die Richterin (Novelle), Novelle von Conrad Ferdinand Meyer (1885)
 Die Richterin (1917), deutscher Stummfilm von Paul von Woringen